Такмичење у скоку увис у женској конкуренцији на 9. Светском првенству у атлетици у дворани 2003. одржано је 15. и 16. марта у Бирмингему (Уједињено Краљевство).

Титулу светске првакиње освојену на Светском првенству 2001. одбранила је Кајса Бергквист из Шведске.

Земље учеснице 
Учествовало је 18 скакачица увис из 15 земаља.

Освајачице медаља

Рекорди

Најбољи резултати у 2003. години 
Десет најбољих атлетичарки године у скоку увис у дворани пре почетка првенства (14. марта 2003), имале су следећи пласман.

{| class="wikitable"
|-
| 1.|| Ана Чичерова||  || 2,04 || 7. јануар
|-
| 2.|| Кајса Бергквист||  || 2,03 || 18. фебруар
|-
|rowspan=2| 3.|| Марина Купцова||  ||rowspan=2| 2,02 || 8. фебруар
|-
| Јелена Јелесина ||  || 26 фебруар 
|-
|rowspan=2| 5.|| Викторија Серјогина|| ||rowspan=2| 2,00 || 5. фебруар
|-
| Светлана Лапина|| ||  26. фебруар
|-
|rowspan=2| 7.|| Јелена Слесаренко|| ||rowspan=2| 1,98 || 18. фебруар
|-
|Бланка Влашић|| ||7. март 
|-
|rowspan=3| 9.||Мелани Мелфорт||  ||rowspan=3| 1,97 || 5. март
|-
| Ирина Михалченко||   ||  18. фебруар
|-
| Тиша Волер||  ||  2. март
|}
Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 2003.

 Сатница 

Сва времена су по средњоевропском времену (UTC)

 Резултати 
 Квалификације 
Квалификациона норма за улазак у финале износила је 1,95 м, коју је испунило 10 такмичарки {КВ'''}.,,

Финале 
У финалу је учествовало 10 скакачица увис које су испуниле квалификациону норму.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2003. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2003.
Скок увис на Светском првенству у атлетици у дворани